Свободный музей: городские легенды () — минская городская художественная выставка под открытым небом, посвященная известным людям, которые жили и работали в Минске. Экспозиция знакомит с учёными, спортсменами, изобретателями, художниками, композиторами, артистами и другим именитыми горожанами, внесшими значительный вклад в историю и жизнь Минска. Период проведения выставки в 2016 году: 30 июня-30 сентября. По словам организаторов проект «Свободный музей» получит развитие и в 2017 году.

Тематика 
Выставка по своему назначению принадлежит к образовательным проектам. Более двадцати портретов из коллекции Национального художественного музея снабжены небольшими рассказами об изображенных на них людях. Благодаря сопроводительным текстам о достижениях и жизни легендарных минчан городская выставка не только рассказывает о лучшем, что есть в белорусской культуре жителям столицы, но также и представляет искусство Беларуси гостям столицы. Среди художников, написавших портреты легендарных минчан — Михаил Станюта, Владимир Товстик, Владимир Стельмашонок, Сергей Игнатенко, Валентин Волков, Евгений Зайцев, Иван Ахремчик и другие.

Персоналии 

 Людмила Бржозовская
 Николай Аладов
 Григорий Ширма
 Стефания Станюта
 Михаил Романюк
 Владимир Платонов
 Андрей Красин
 Май Данциг
 Александра Николаева
 Пётр Альсмик
 Елена Аладова
 Пётр Глебка
 Евстигней Мирович
 Анатолий Аникейчик
и др.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 «Свободный музей» открылся в центре Минска
 «Свободный музей» — выставка портретов легендарных минчан
 «Свободный музей: городские легенды»
 Выставкой портретов легендарных минчан на улицах Верхнего Города открылся «Свободный музей»
 В центре Минска откроется «Свободный музей» 
 На площади Свободы открылся «Свободный музей»
 Мечты Прокопцова: аэропорт — Скорины, самолет — Купалы

Музеи Минска